

Geografia
Eppendorf: comune tedesco situato nel circondario della Sassonia Centrale
Eppendorf (Amburgo): quartiere della città tedesca di Amburgo

Tecnologia
Eppendorf (azienda): azienda con sede ad Amburgo specializzata nella produzione di materiale da laboratorio (specialmente nell'ambito delle biotecnologie) come provette e pipette
Eppendorf (provetta): per metonimia, nome con cui vengono comunemente definite in laboratorio le provette da centrifuga (siano esse effettivamente di marca Eppendorf o meno)